Le patronyme allemand ou flamand Bartels, Barthels, Bertels ou Berthels provient du nom de personne de l'apôtre Bartholomeus (Barthélémy).

Variantes :
 Bartels, Bartelse, Bartel, , , , , Barthels
 , Bertels, , Bertelson, , , 
 , Bortels

 Adolf Bartels (1862-1945), poète, écrivain, éditeur, journaliste, historien de la littérature et théoricien politique allemand. Inspirateur de l'antisémitisme national-socialiste
 Adolphe Bartels (1802-1863), journaliste et écrivain libéral belge, précurseur du catholicisme social.
 Carls Bartels (dates inconnues), physiologiste allemand, spécialiste du rein.
 Fin Bartels (né en 1987), footballeur allemand.
 Julius Bartels (1899-1964), physicien et un statisticien allemand. Il a donné son nom au cratère lunaire Bartels.
 Melanie Bartels (née en 1982), surfeuse professionnelle hawaïenne.
 Michael Bartels (né en 1968), pilote automobile allemand.
 Paul Bartels (1872-1911), officier diplomate allemand.
 Ralf Bartels (né en 1978), athlète allemand spécialiste du lancer du poids.
 .

 Wolfgang Barthels (né en 1940), footballeur est-allemand.

 Eddy Bertels (né en 1932), footballeur belge.
 Franziska Bertels (née en 1986), bobeuse allemande.
 Jan Bertels (né en 1968), homme politique belge.
 Tiny Bertels (née en 1972), chanteuse et comédienne belge.

Patronyme flamand
Patronyme allemand